Modzelewski ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Modzelewski († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Karol Modzelewski (1937–2019), polnischer Historiker und Politiker
 Łukasz Modzelewski (* 1986), polnischer Radrennfahrer
 Zygmunt Modzelewski (1900–1954), polnischer Politiker, Ökonom und Außenminister